Saint-Pancrace (Dordogne)
Saint-Pancrace (Savoie)
ook:
Saint-Pancrasse, Isère